Робинзон Крузо може да се отнася за:
 Робинзон Крузо – главния герой от няколко романа
 „Робинзон Крузо“ - краткото име на най-известния роман (от Даниел Дефо) за едноименния герой
 „Робинзон Крузо“ - оперета от Жак Офенбах от 1867 г.
 „Робинзон Крузо“ – френски филм от 1902 г.
 „Робинзон Крузо“ – американски филм от 1913 г.
 „Робинзон Крузо“ – британски филм от 1927 г.
 „Робинзон Крузо“ – съветски филм от 1946 г.
 „Робинзон Крузо“ – мексикански филм от 1954 г.
 „Робинзон Крузо“ – американски филм от 1997 г.
 „Робинзон Крузо“ – френско-британско-канадски филм от 2003 г.
 „Робинзон Крузо“ – френско-белгийски филм от 2016 г.
 Робинзон Крузо - остров на Чили на 674 км от столицата Сантяго
 Робинзон Крузо – малък остров на Фиджи до югозападния бряг на о. Вити Леву

Вижте също 
 „Мистър Робинзон Крузо“ – американски филм от 1932 г.
 „Робинзон Крузо на Марс“ – американски филм от 1964 г.
 „Приключенията на Робинзон Крузо“ – френски сериал от 1965 г.
 „Животът и удивителните приключения на Робинзон Крузо“ – съветски филм от 1972 г.
 „Синьор Робинзон“ – италиански филм от 1976 г.